Hope Springs – film del 2003 diretto da Mark Herman
Il matrimonio che vorrei (Hope Springs) – film del 2012 diretto da David Frankel
Hope Springs – serie televisiva britannica trasmessa nel 2009 da BBC One